

Тауер-Сіті — місто, штат Північна Дакота
 Тауер-Сіті — місто, штат Пенсільванія